Tytuł książki znanego angielskiego pisarza Michaela Bonda. 
Olga Dapolga to wykreowana przez autora misia Paddingtona, postać świnki morskiej. 
Olga znana jest z opowiadania barwnych acz zmyślonych historyjek w stylu barona Munchausena. 
Książka zaskakuje bardzo trafnymi obserwacjami obyczajów i zachowań świnek morskich.

The tales of Olga da Polga wydana przez Penguin Books Ltd w 1971

Olga Dapolga wydana przez Naszą Księgarnię w 1980

Angielskie utwory dla dzieci i młodzieży